Населението на Киргизстан през 2020 година е 6 636 803 души.

Естествен прираст

Коефициент на плодовитост 
 2009-2.65
 киргизи -2.9
 узбеки -3
 таджики-3
 турци-2.9
 дунгани-2.8
 руснаци-1.7
 корейци-1.7
 германци-1.8
 украинци-2.1
 татари-2.1
 казахи-2.3
 Уйгури-2.5

Етнически състав 

Според данни от 2009 година киргизите са 3 674 400 души (69,6 %), следват узбеки - 766 700 души (14,5 %), руснаци - 439 900 души (8,4 %), дунгани - 61 200 души (1,2 %), уйгури - 51 900 души (1,0 %), таджики - 48 500 души (0,9 %), казахи - 38 600 души (0,7 %), турци - 36 700 души (0,7 %), татари - 33 800 души (0,7 %), украинци - 22 900 души (0,4 %), корейци - 18 100 души (0,4 %), азербайджанци - 16 700 души (0,3 %), германци – 11 100 души (0,2 %), и други.

Езици 

Според данни от 1999 година за около 3 145 000 души (65,2 %) майчин език е киргизкият, следват за 710 000 души руски (14,7 %), за 674 000 души узбекски (14,0 %), и др.

Религия 
 75 % – мюсюлмани
 20 % – християни (православни)
 5 % -други

Източници